Muzyka nocą (dawniej Nocne spotkania, Noc z Jedynką) – audycja nocna, nadawana w Pierwszym Programie Polskiego Radia od lat 70. XX wieku.

Opis 
Muzyka nocą jest to autorska audycja nocna prowadzona przez różnych prezenterów, nadawana od wielu lat w godzinach od 0:00 do 3:00 w Pierwszym Programie Polskiego Radia. W audycji pojawiają się utwory m.in. Operowe, Rockowe, Jazzowe, Country czy muzykę filmową. Oprócz muzyki są także audycje społeczne, do których można zadzwonić telefonicznie. Audycja niedzielna to przede wszystkim podsumowanie z najnowszych piosenek, które w radiowej Jedynce pojawiły się jako tzw. Piosenki dnia.

Muzykę nocą obecnie prowadzą m.in.:
 Poniedziałek: Kazimierz Kowalski (Kazimierz Kowalski zaprasza)
 Wtorek: Maciej Szajkowski (World Music) / Roman Rogowiecki (Towarzystwo Ludzi Normalnych) / Wojciech Urban (Alfabetyczny Maraton Rockowy – trzeci wtorek miesiąca) / Marcin Kusy (ostatni wtorek miesiąca).
 Środa: Marcin Kusy (pierwsza środa miesiąca) / Małgorzata Kownacka i ks. Krzysztof Ołdakowski / Paweł Sztompke.
 Czwartek: Wojciech Appel (Jazzowa Muzyka Nocą) / Anna Falkiewicz (Radiowy Telefon Zaufania - trzeci czwartek miesiąca)
 Piątek: Korneliusz Pacuda / Maciej Szajkowski i Krzysztof Nieporęcki (Wschodni Front)
 Sobota: Zbigniew Zegler (Eklektykon)
 Niedziela: Iza Żukowska / Marcin Kusy

Dawniej Muzykę nocą prowadzili m.in. Danuta Żelechowska i Jan Zagozda (Słodkie Radio Retro), Małgorzata Tułowiecka (Zagadki Literackie), Marian Leśniewski (Radio Truck), Romuald Jakubowski, Maria Szabłowska, Zbigniew Krajewski, Danuta Lubecka, Adam Rozlach, Artur Andrus, Marek Wiernik (Rockowy PoWiernik), Włodzimierz Kleszcz i inni.

Audycje PR1